Новосельцев Іван Євгенійович (нар. 1991) — російський футболіст.
 Новосельцев Іван Хрисанфович (1906–1942) — радянський російський актор кіно, який знявся також у низці українських фільмів.
 Новосельцев Жан Вадимович (нар. 1980) — український журналіст, ведучий програми «Гроші» на каналі «1+1» протягом 2012–2014 років.

Див. також 
 Новосельський
 Новосьолов